Friedrich Baumgarte ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Baumgarte (Lithograf) (Georg Friedrich Baumgarte; 1807–1839), deutscher Maler und Lithograf, Drucker und Verleger
 Friedrich Baumgarte (Verbandsdirektor) (1880–nach 1935), deutscher Verbandsdirektor und Syndikus